Heiner Neuenstein (1958. április 25.–) német nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 1988-ban tette le. Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottságai minősítése alapján az Oberliga Niedersa Chsen/Bréma körzetben játékvezetőként és partbíróként kezdett szolgálni. Következett a Regionálliga Nord, majd az Oberliga Nord ezt követően 1993-tól asszisztensi tevékenységet végzett. A küldési gyakorlat szerint pályafutásának elején játékvezetői és partbírói, majd rendszeres partbírói szolgálatot végzett. A nemzeti játékvezetéstől 2003-ban vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Német labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1996-tól tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a németet beszéli. Több nemzetek közötti válogatott, valamint Európa-liga, UEFA-kupa és UEFA-bajnokok ligája klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2003-ban a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseken az UEFA zónában tevékenykedett.

1998-as labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Labdarúgó-Európa-bajnokság
Az európai labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Belgiumba és Hollandiába a XI., a 2000-es labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB partbíróként foglalkoztatta.

2000-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Selejtező mérkőzés

Olimpiai játékok

1996. évi nyári olimpiai játékok
Az 1996. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB bírói szolgálatra alkalmazta. Egy találkozó kivételével partbírói társa Akif Uğurdur volt.

Férfi labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Források 

Német labdarúgó-játékvezetők
1958-ban született személyek
Élő személyek